Куя́нов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Куянов Віталій Сергійович — український футболіст, півзахисник.
 Куянов В'ячеслав Сергійович — український футболіст, півзахисник.

Російські прізвища